Denton hace referencia a:

Inglaterra 
 Denton (Cambridgeshire)
 Denton (Durham)
 Denton (Gran Mánchester)
 Denton (Dover), Kent
 Denton (Gravesham), Kent
 Denton (Lincolnshire)
 Denton (Norfolk)
 Denton (Northamptonshire)
 Denton (Oxfordshire)
 Denton (Sussex Oriental)
 Denton (Yorkshire del Norte)

Estados Unidos 
 Denton (Carolina del Norte)
 Denton (Georgia)
 Denton (Kansas)
 Denton (Maryland)
 Denton (Montana)
 Denton (Nebraska)
 Denton (Texas)